Freist ist

 der Name der Ortschaft Freist der Stadt Gerbstedt in Sachsen-Anhalt
 der deutsche Name zweier polnischer Orte in der Woiwodschaft Pommern:
 Wrzeście (Słupsk) (Freist, Kreis Stolp/Pommern)
 Wrzeście (Wicko) (Freist, Kreis Lauenburg/Pommern)

Freist ist der Familienname folgender Personen:
 Dagmar Freist (* 1962), deutsche Historikerin
 Greta Freist (1904–1993), österreichische Malerin